En Images — це відео-альбом французького рок-гурту Noir Désir, яке було видане на двох DVD у 2005 році.

Треклист 
DVD 1
 Intro
 Si Rien Ne Bouge
 Pyromane
 Septembre En Attendant
 Les Ecorchés
 One Trip One Noise
 Le Fleuve
 Le Grand Incendie
 La Chaleur
 Tostaky
 Bouquet De Nerfs
 Le Vent Nous Portera
 Des Armes
 Des Visages Des Figures
 Comme Elle Vient
 Un Jour En France
 Fin De Siècle
 Marlène
 Lazy
 Song For JLP
 La Chaleur
 I Want You
 Un Jour En France
 Fin De Siècle
 Song For JLP
 Back To You
 Working Class Hero
 Le Fleuve
 Septembre En Attendant
 One Trip One Noise
 A L'Envers A L'Endroit
 Les Ecorchés
 Tostaky

DVD 2
 Ce N'Est Pas Moi Qui Clame
 Comme Elle Vient
 Les Ecorchés
 Il Est Des Jours
 Il Est Des Lunes
 Lolita Nie En Bloc
 A L'Envers A L'Endroit
 Les Sangliers Sont Lachés
 Noir Désir, Face B
 Instants Donnés
 Aux Sombres Héros De L'Amer
 En Route Pour La Joie
 Tostaky
 Lolita Nie En Bloc
 Marlène
 Un Jour En France
 A Ton Etoile
 L'Homme Pressé
 Comme Elle Vient
 Alain Bashung - Volontaire
 Featuring - Noir Désir 
 Le Vent Nous Portera
 Lost
 A L'Envers A L'Endroit
 Spots TV — Lost
 Spots TV — Des Visages Des Figures
 Une Journée Américaine

Над релізом працювали 
 Фредерік Відален — бас, бек-вокал
 Деніс Барт — барабани, бек-вокал
 Серж Тіссо-Ґе — гітара, бек-вокал
 Бертран Канта — вокал, гітара

Посилання 
 Офіційний сайт Noir Désir 
 Реліз на порталі Discogs.com 

Музичні альбоми 2005
Альбоми Noir Désir